Piva (rivier), een rivier in Montenegro
 Piva-stuwmeer, een stuwmeer in Montenegro
 Piva (Montenegro), een regio in Montenegro.
 Klooster van Piva, een klooster gebouwd tussen 1573 and 1586 in Montenegro
Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA), de bevolkingsadministratie van Caribisch Nederland en de Caribische landen.